Никола́й Никола́евич Кругло́в () — российский биатлонист, кавалер ордена «Дружбы», участник двух Олимпиад, серебряный призёр Игр 2006 года, четырёхкратный чемпион мира. Единственный из россиян двукратный победитель чемпионата мира в смешанных эстафетах.

После завершения карьеры — спортивный комментатор, эксперт на радио и ТВ.

Заслуженный мастер спорта России. Сын Николая Круглова-старшего.

Биография 

Личный тренер и отец — Николай Круглов-старший. В седьмом классе начал заниматься лыжными гонками в СДЮШОР № 5 г. Нижнего Новгорода, под руководством тренера Игоря Вартмана. В восьмом классе поступил в училище олимпийского резерва № 1 в группу Юрия Кузьмина. В одиннадцатом классе Николай Круглов стал победителем Первенства России по лыжным гонкам среди юношей.

С 1999 года перешел в биатлон и переехал в Ханты-Мансийский автономный округ. В биатлоне его наставниками стали Валерий Захаров и Николай Круглов-старший. В первом же сезоне стал двукратным победителем первенства Европы и двукратным серебряным призёром первенства мира среди юниоров.

В сезоне 2001—2002 лидер одержал две победы на первенстве Европы и завоевал три серебряные медали первенства мира среди юниоров в Ханты-Мансийске. По завершении сезона вошел в основной состав национальной сборной по биатлону.

На протяжении нескольких сезонов неоднократно поднимался на подиум этапов кубка мира. В 2005 году впервые стал чемпионом мира в смешанной эстафете.

В 2006 году в Турине завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в эстафете. Спустя несколько недель в словенской Поклюке стал чемпионом мира в смешанной эстафете.

В 2007 году на чемпионате мира в Италии также стал чемпионом в эстафете.

В 2008 году на чемпионате мира в Швеции в четвёртый раз стал чемпионом мира и завоевал бронзу в смешанной эстафете.

В 2009 году заболел ангиной и был вынужден отказаться от дальнейших выступлений на мировом первенстве. На Олимпиаде в индивидуальной гонке после третьей стрельбы был одним из лидеров, на четвёртом круге в результате падения у винтовки оторвался переносной ремень, и Круглов до самого рубежа нёс оружие в руках. В результате финишировал одиннадцатым. После Олимпиады объявил о завершении своей спортивной карьеры.

 Тренер в сборной — Владимир Аликин.
 Серебряный призёр Зимних Олимпийских игр 2006 в эстафете.
 Один из двух двукратных чемпионов мира в смешанной эстафете (2005 и 2006). Второй двукратный чемпион мира — Уле-Эйнар Бьёрндален.
 Также двукратный чемпион мира в классической эстафете (2007 и 2008).
 Лучший результат в Кубке мира — 8 место (2004-2005 и 2006-2007).

Выиграл три индивидуальных гонки Кубка мира:
 гонку преследования в Поклюке в 2005 году,
 спринт и гонку преследования в Оберхофе в 2007 году.
 Общее количество попаданий в тройку призёров (без учёта эстафет) — 14.
 В сезоне 2004—2005 имел абсолютно лучшую статистику стрельбы в Кубке мира (общая 91 %, лёжа 92 %, стоя 90 %).

После спорта 

После завершения спортивной карьеры Николай Круглов возглавил федерацию лыжных гонок и биатлона Нижегородской области. Затем, вошел в состав регионального Правительства. С января 2011 Николай Круглов занимал пост заместителя министра спорта и молодёжной политики Нижегородской области.

В 2014 г. перешел на работу в Авиакомпанию «ЮТэйр», где занимал должность руководителя управления по корпоративным коммуникациям. По итогам 2016 года вошел в сотню лучших директоров по общественным и корпоративным связям, заняв 5 строчку в категории «Транспорт», рейтинга ТОП-1000 менеджеров России издательского дома «Коммерсантъ».

В 2017 году перешел на позицию вице-президента агентства Elefante. По итогам 2017 года вошел в сотню лучших коммерческих директоров компаний, оказывающих профессиональные услуги рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров».

C 2020 года возглавляет "Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха им. Героя России Л. Лазутиной"

С 2011 года — спортивный комментатор и эксперт на радио и телевидении (1 канал и телеканал Eurosport).

Выкупил олимпийские медали отца, которые тот продал для финансирования подготовки сына в детские годы.

Результаты

Юниорские достижения

Статистика выступлений в Кубке мира

Итоговое положение в зачёте индивидуальных дисциплин

Примечания

Ссылки 
 Профиль на www.biastat.com

Биатлонисты России
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Чемпионы мира по биатлону
Спортсмены Нижнего Новгорода
Телекомментаторы
Спортивные комментаторы России
Майоры (Российская Федерация)